Hestiaia, altgriechisch feminin: , ionisch:  Histiaie, war in der griechischen Antike ein Städtename. Ein Einwohner der Städte hieß nach Thukydides 1,114  Hestiaieus, nach Herodot 8,24  Histiaieus, nach Strabon 10,1,3 im Plural  Histiaioi.

  Hestiaia in Euböa, große und bedeutende Stadt auf der Insel Euböa, schon von Homer, Ilias 2,537 erwähnt; nach Pausanias 7,26,4 das spätere Oreos (), heute neugriechisch: Istiaia (Ιστιαία).
 Hestiaia in Thessalien, Stadt am Olymp, Apollodoros 3,7,5
 Hestiaia in Akarnanien, Stadt in Westgriechenland, Stephanos von Byzanz

Hestiaia ist auch der Name einer Frau.

 Hestiaia (Alexandrinerin). Wissenschaftlerin aus Alexandria, die ein Buch über die Ilias geschrieben hat und nachforschte, wo genau Troja lag, Strabon 13,1,36